Мирнс

Города 
 Мирнс — город в общине Фриске Маррен провинции Фрисландия в Нидерландах.

Фамилия 
 Эдгар Александер Мирнс —  — американский орнитолог и натуралист.